Sisal (vezel), een agavevezel
Sisal (Yucatán), een havenstad in de Mexicaanse deelstaat Yucatán

Streams and Iteration in a Single Assignment Language, een programmeertaal